Экип:
 «Экип» — французская ежедневная национальная спортивная газета.
 ЭКИП — проект многофункционального безаэродромного летательного аппарата.